Епархия Тиангуа () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Тиангуа, Бразилия. Епархия Тиангуа входит в митрополию Форталезы. Кафедральным собором епархии Тиангуа является церковь святой Анны.

История 

13 марта 1971 года Римский папа Павел VI издал буллу «Qui summopere», которой учредил епархию Тиангуа, выделив её из епархий Собрала и Форталезы.

Ординарии епархии 
 епископ Timóteo Francisco Nemésio Pereira Cordeiro (1971—1990)
 епископ Francisco Javier Hernández Arnedo (1991 — по настоящее время)

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Бразилии